Louisapolder (Hulst), een polder in de gemeente Hulst
Louisapolder (Terneuzen), een polder in de gemeente Terneuzen